Lámech nebo Lemech () je jméno dvou biblických postav z knihy Genesis z období před potopou světa.

Lámech, syn Metúšáela 
Postava ze soupisu potomstva Kaina coby sedmá generace od Adama. Je jedinou osobou z Kainova pokolení, o níž Bible uvádí podrobnější informace, mimo jiné i jména manželek a synů. Rabínská tradice tento fakt interpretuje jako odměnu za to, že zplodil potomstvo z respektu k příkazu božímu a ne pro pouhé potěšení. Podle Rašiho totiž bylo v té době zvykem, že si muži brali dvě manželky. Jednu ženu proto, aby s ní plodil děti, a druhou ženu pro sexuální rozkoš – té byl podáván nápoj způsobující neplodnost, aby se její fyzická krása neničila těhotenstvím. Lámech však měl děti jak se ženou, která se jmenovala Áda, tak se ženou, která se jmenovala Sila. Z toho důvodu mu Bůh zachoval potomstvo i ve světě po potopě skrze potomky ženského rodu – manželkou Noeho, stavitele archy, se dle židovské tradice stala Naama a také manželky Noemových synů měly pocházet z rodokmenu Lámecha, syna Metúšáela.

Bible připisuje Lámechovi promluvu, kterou učinil ke svým manželkám a která je považována za jeden z nejstarších příkladů hebrejské poezie. V ní se přiznává, že zabil „muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu“. Podle židovské tradice měl být oním zabitým mužem jeho vlastní praotec Kain a oním pacholíkem syn jeho ženy Sily, jenž se jmenoval Túbal-kain a jehož sestrou byla Naama.

Pozdější tradice označovala Lámecha za prvního homosexuála na zemi.

Lámech, syn Metuzaléma 

Podle Bible má být jedním z předků všech „popotopních“ lidí, všech potomků Noema, tedy i naším předkem. Zmínku o něm nalézáme v knize Genesis, kde je uveden rodokmen vedoucí od Adama k Noemovi.

Lámecha jmenuje i antický lékař a historik, evangelista Lukáš, ve svém díle, dnes nazývaném Evangelium podle Lukáše, a to v rodokmenu Ježíše Nazaretského.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Osoby v Genesis